

Ciências humanas 
 Majorante no direito.

Ciências exatas 
 Majorante na matemática e na teoria da ordem.

Desambiguações de topônimos